Кривче — село у Борщівському районі Тернопільської області.
 Кривче — хутір на Тернопільщині, нині у складі села Білобожниця.